As hierópolis ou hierápolis (do grego cidade sagrada) são cidades que, por alguma razão, têm em sua dinâmica urbana forte ligação com o sagrado, ou seja, aquelas que são pontos de peregrinação, ou que sejam reconhecidas como centros religiosos.

Como exemplos de hierópolis temos Salvador, Meca, Jerusalém, Santiago de Compostela, Roma e muitas outras.

Cidades